47 Batalion Saperów (1939) – batalion saperów okresu kampanii wrześniowej
 47 Batalion Saperów (LWP) – batalion saperów ludowego Wojska Polskiego